Léchelle (Sekwana i Marna) – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Léchelle (Pas-de-Calais) – francuska gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais